Новая Добруджа (, Доброджя-Ноуэ) — село в Сынжерейском районе Молдавии. Наряду с сёлами Старая Добруджа и Котовка входит в состав коммуны Старая Добруджа.

География 
Село расположено на высоте 191 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Доброджя-Ноуэ проживает 528 человек (246 мужчин, 282 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Сынжерейского района